Butler Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Butler Lake (Madison County, Florida)
 Butler Lake (Union County, Florida)
 Butler Lake (Iowa)
 Butler Lake (Kentucky)
 Butler Lake (Iron County, Michigan)
 Butler Lake (Kalkaska County, Michigan)
 Butler Lake (Newaygo County, Michigan)
 Butler Lake (Minnesota)
 Butler Lake (Mississippi)
 Butler Lake (New York)
 Butler Lake (North Dakota)
 Butler Lake (Pennsylvania)
 Butler Lake (Tennessee)
 Butler Lake (Texas)
 Butler Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Butler